Tre Kronor () leitet sich vom schwedischen Wappen ab und steht für:

 Schwedische Eishockeynationalmannschaft (Herren), in Sportkreisen übliche Bezeichnung 
 Burg Tre Kronor, ehemalige Burganlage aus dem 13. Jahrhundert im Zentrum von Stockholm
 Stenen Tre Kronor, ein Gedenksteinfragment, siehe auch Stein von Mora
 Tre Kronor (Schiff, 1604), Linienschiff der schwedischen Marine, erbaut in Flensburg
 Tre Kronor (Schiff, 1631), Linienschiff der schwedischen Marine, erbaut in Itzehoe
 Tre-Kronor-Klasse, Schiffsklasse der schwedischen Marine, darunter 
 Tre Kronor (Schiff, 1947), Kreuzer der schwedischen Marine
 Tre Kronor, die drei Gipfel des Miseryfjellet auf der Bäreninsel, Spitzbergen, Norwegen